Thomas Langley ist der Name folgender Personen:

* Thomas Langley (Bischof) (um 1363–1437), englischer Geistlicher und Lordsiegelbewahrer, Bischof von Durham 

 Thomas Langley (* 1958), englischer Fußballspieler, siehe Tommy Langley